Шрифт Зюттерлина (нем. Sütterlinschrift, ) — последняя широко используемая форма куррента, немецкого готического курсива.
 
В 1911 году художник-график Людвиг Зюттерлин по заказу прусского министерства культуры создал современный рукописный шрифт. Этот почерк постепенно заменил старые рукописные шрифты, сложившиеся в 16 веке. Слово Sütterlin в наши дни часто используется для обозначения всех разновидностей старых немецких почерков, хотя этот конкретный шрифт преподавался во всех школах Германии только с 1935 по 1941 год.

Шрифт Зюттерлина базируется на старых немецких почерках, таких как фрактура или швабахер, немецких печатных шрифтах, которые использовались в течение того же времени. В нём содержатся лигатуры ﬀ (f-f), ﬅ (ſ-t), ﬆ (s-t), эсцет ß (ſ-z или ſ-s) и длинное s (ſ).

История 
Прусскому министерству культуры требовался современный рукописный почерк для использования в делопроизводстве и обучения в школе. Шрифт Зюттерлина был введён в Пруссии в 1915 году, и с 1920 года начал заменять готический курсив (старый немецкий почерк) (Kurrent) в школах. В 1935 году шрифт Зюттерлина официально стал единственным немецким почерком в школах.

НСДАП запретила готические шрифты, в том числе «Зюттерлин», в 1941 году, под предлогом того, что их «изобрели евреи». Тем не менее многие из тех, кто изучал в школе немецкий язык по довоенным стандартам, продолжали в быту использовать курсив Зюттерлина и в послевоенный период. Шрифт Зюттерлина учили в некоторых немецких школах до 1970-х годов, но уже не в качестве основного стиля.

Для большинства людей за пределами Германии, а также младшего поколения немцев, шрифт Зюттерлина почти неразборчив, понятен меньше, чем даже печатная фрактура. Благодаря своей самобытности он может быть использован для рукописного написания математических символов, которые пишутся фрактурой в печатном виде.

Начертания цифр и букв 

A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
P p
Q q
R r
S ſ s
ß
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z z
Ä ä
Ö ö
Ü ü

Ссылки 
 The Sütterlin script at Omniglot
 German language page about Sütterlin — with history of German cursive handwriting and Sütterlin
 Freeware Sütterlin font
 Learn Sütterlin
 Page where text typed in is shown in Sütterlin

Зюттерлин
Шрифты
Каллиграфия
Готическое письмо